Zaklików – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim
 Zaklików – gmina w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim
 Zaklików – stacja kolejowa w powiecie stalowowolskim, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Zaklików
 Zaklików (gromada)